Geografie
 Falcone (plaats), Italiaanse gemeente

Personen
 Ben Falcone, Amerikaanse acteur, komiek en filmmaker
 Giovanni Falcone, Italiaanse rechter
 Giulio Falcone, Italiaanse voetballer

Vervoer
 Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, vliegveld op het eiland Sicilië
 Moto Guzzi Falcone-serie, Italiaans motorfietsmodel